Ki, grafia japonesa de Qi, conceito da cultura chinesa
Ki (deusa), divindade mesopotâmica
Ki (Dragon Ball)
Ki (kana)
iodeto de potássio, fórmula KI

Desambiguação